CCR puede referirse a:

 Centro Cultural Recoleta.
 Centro de Control de la Red.
 Centro de Coordinación de Rescate.
 Creedence Clearwater Revival, banda de rock.
 Corriente Comunista Revolucionaria, organización trotskista francesa.
 Colegio Cristiano Redentor.

Siglas